Aaron Lustig (1956-), acteur américain.
 Arnošt Lustig (1926-2011), écrivain tchèque.
 Auguste Lustig (1840-1895), écrivain alsacien.
 Branko Lustig (1932-2019), producteur américano-croate
 Jan Lustig ou Hans G. Lustig (1902-1979), scénariste d'origine tchécoslovaque.
 Mikael Lustig (1986-), footballeur suédois
 Victor Lustig (1890-1947), escroc connu sous le nom de « l'homme qui a vendu la Tour Eiffel ».
 William Lustig (1955-), réalisateur américain.

Patronyme allemand
Patronyme juif